Stretch puede referirse a:

 Stretch (1968-1995), rapero estadounidense - nombre real: Randy Walker.
 Stretch (1973), álbum de Scott Walker.
Stretch Films, una empresa estadounidense de producción de dibujos animados.
 Stretch (f.1974), banda británica.
 Stretch (2011), película dirigida por Charles de Meaux, con David Carradine.
 IBM 7030, una computadora fabricada por IBM en 1965